een vorm van diefstal van natuurlijke zaken, zie Stroperij (strafrecht)
 in het bijzonder: het zonder akte of vergunning jagen of vissen, zie Wildstroperij